Dorsale peut désigner :

Géologie 
 dorsale, frontière de divergence entre deux plaques tectoniques.

Géographie 
 dorsale, ligne de hautes terres, peu accidentée séparant des pays plus bas.

Météorologie 
 dorsale, axe de pression maximal non fermé.

Informatique et télécommunications 
 Dorsale Internet, réseau informatique longue distance de plus haut débit d'Internet.
 Dorsale, réseau informatique dont la dorsale Internet est un exemple.

Linguistique 
 consonne dorsale, consonne articulée avec le « dos » de la langue.

Biologie 
 vertèbre dorsale, vertèbre située dans le milieu du dos.
 nageoire dorsale, nageoire située sur le dos des poissons.

Autres 

 dorsale, ou protection dorsale, un équipement de protection utilisé pour protéger la colonne vertébrale dans certains sports à risque (motocyclisme, ...)

Voir aussi
 Dorsal